El cabal es la quantitat d'aigua que porta un riu.

 Física: 
 Cabal màssic, quantitat de massa que travessa una certa àrea per unitat de temps
 Cabal hidràulic, quantitat de fluid que passa per un circuit hidràulic en un temps determinat
 Biografies: 
 Miquel Cabal Guarro (Barcelona, 1977), traductor de rus.
 Constantino Cabal (Oviedo, 1877 - 1967), escriptor i periodista.